Kram peut désigner :
Kram, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Han Pijesak et dans la République serbe de Bosnie ;
Kram, un jeu de réflexion.
KRam ou KRAM, a été au début de l'informatique grand public dans les années 80 le sigle désignant le kilo-octet (de kilo et RAM pour Random Access Memory). Désormais ce sigle est abandonné au profit de Ko (pour kilo-octet) ou KB chez les anglophones (pour kiloByte).